Hugo Ruiz puede referirse a:

 Hugo Alonso Ruiz (1981 - ), artista español.
 Hugo Ruiz Domínguez (1986 - ), boxeador mexicano.
 Hugo Ruiz Enríquez (1941 - ), político y abogado ecuatoriano.